Miguel Fuster es el nombre de las siguientes personas:

Miguel Fuster, un historietista nacido en 1944;
Miguel Fuster, un piloto de rally nacido en 1973.